Fear steht für:

 Fear (Band), US-amerikanische Punkband
 Fear (Comicreihe), Comicreihe von Marvel Comics (1970–1975)
 Fear – Wenn Liebe Angst macht, US-amerikanischer Thriller (1996)
 Fear (Theaterstück) von Falk Richter (2015)
 Fear: Trump in the White House (deutsch: Furcht: Trump im Weißen Haus) von Bob Woodward

Fear ist der Familienname folgender Personen:
 Lilah Fear (* 1999), britische Eiskunstläuferin
 Tanya Fear (* 1989), britische Schauspielerin

F.E.A.R. steht für:

 Fear (Computerspiel)
 Fear 2: Project Origin
 Fear 3
 F.E.A.R. (Papa-Roach-Album), Album der Band Papa Roach
 F.E.A.R. (Stand-Atlantic-Album), Album der Band Stand Atlantic
 F.E.A.R., Titel auf Music of the Spheres (2001) von Ian Brown
 F.E.A.R., Titel auf The Formation of Damnation (2008) von Testament (Band)

Siehe auch:
 Fears
 Cape Fear
 Fier (Begriffsklärung)

Abkürzung